Skalle kan henvise til flere emner:

 Skalle - en fisk
 Skalle (slag) - et slag med panden, evt. issen